Municipio de Oran puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Oran (condado de Logan, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Oran (condado de Fayette, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Fayette.